Голико́ве — село в Україні, у Кремінській міській громаді Сєвєродонецького району Луганської області. Населення становить 92 осіб. Орган місцевого самоврядування — Червонопопівська сільська рада.

Посилання 
 Погода в селі Голикове 

Села Луганської області